Запуже могу бити:

 Запуже (Радовљица), насељено мјесто у општини Радовљица, Република Словенија
 Запуже (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија